Strakosch steht für:
 Strakosch (Familie), eine alte österreichische Industriellenfamilie ursprünglich böhmisch-jüdischer Herkunft

Strakosch ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Strakosch (1831–1915), italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Amelia Patti
 Henry Strakosch (1871–1943), österreichisch-britischer Bankier
 Ludwig Strakosch (1855–1919), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Maurice Strakosch (1825–1887), tschechisch-amerikanischer Komponist und Impresario
 Max Strakosch (1835–1892), Impresario, Bruder von Maurice Strakosch
 Siegfried Strakosch (1867–1933), Zuckerindustrieller und Wirtschaftspolitiker
 Toni Strakosch (1852–1873), österreichische Theaterschauspielerin, siehe Toni Fürst